Аббас ибн Фирнас — андалусский эрудит, изобретатель, врач, инженер, поэт.
 Ибн Фирнас — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.